Фаджоли ():

 Фаджоли, фаджиоли — название фасоли в ряде блюд итальянской кухни.
 Фаджоли, Алиса (род. 1980) — итальянская каноистка.
 Фаджоли, Джанкарло (род. 1940) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Фаджоли, Луиджи (1898–1952) — итальянский автогонщик.
 Фаджоли, Николо (род. 2001) — итальянский футболист.
 Фаджоли, Франко (род. 1981) — итальянский певец.